Hagiografies:
 Sant Romà de Cesarea o d'Antioquia, venerat com a màrtir per diverses confessions cristianes, celebrat el 18 de novembre
 Sant Romà l'Ostiari (segle III), empleat de la presó de Roma, convertit al cristianisme, martiritzat i venerat com a sant a l'Església catòlica
 Sant Romà el Melode o l'Himnògraf, himnògraf grec, venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Topònims:
 Serrat de Sant Romà, muntanya de Pinell de Solsonès a la comarca del Solsonès 
 Tossal de Sant Romà, muntanya de Pont de Suert a la comarca de l'Alta Ribagorça 
 Entitats de població:
 Sant Romà d'Abella, poble d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Sant Romà d'Abella (antic municipi)
 Sant Romà de la Clusa, poble i parròquia, al municipi de Castell de l'Areny (Berguedà)
 Sant Romà de Tavèrnoles, antic poble del terme municipal de Llavorsí a la comarca del Pallars Sobirà 
 Edificis:
 Sant Romà (Brunyola), església al municipi de Brunyola, la Selva
 Sant Romà (Pinell de Solsonès), masia al municipi de Pinell de Solsonès
 Sant Romà d'Aineto, església romànica al poble d'Aineto (Lladorre, Pallars Sobirà)
 Sant Romà d'Anàs, església parroquial romànica al poble d'Estaon (Vall de Cardós, Pallars Sobirà)
 Sant Romà d'Aubinyà, església d'Aubinyà, al Principat d'Andorra
 Sant Romà de les Arenes, església preromànica, a uns 3 km de Sant Llorenç de les Arenes (Foixà, Baix Empordà)
 Sant Romà de les Bons, temple de les Bons al Principat d'Andorra 
 Sant Romà de Cabestany, església sufragània al poble de Cabestany (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
 Sant Romà de Càldegues, temple romànic al llogaret del mateix (Guingueta d'Ix, Cerdanya)
 Sant Romà de Casós, església al poble de Casós (el Pont de Suert, Alta Ribagorça)
 Sant Romà de Delfià església al nucli de Delfià, al terme municipal de Rabós (Alt Empordà) 
 Sant Romà d'Estac ermita al poble d'Estac (Soriguera, Pallars Sobirà)
 Sant Romà d'Estanya, església d'Estanya, al municipi de Benavarri (Baixa Ribagorça, Aragó)
 Sant Romà de Guissona
 Sant Romà de Llabià
 Sant Romà (Lloret de Mar), església parroquial de Lloret de Mar (La Selva)
 Sant Romà de Massivert, església romànica del despoblat de Massivert (Pont de Suert, Alta Ribagorça)
 Capella de Sant Romà de Pinell, capella d'estil romànic al municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Sant Romà (Santa Maria de Miralles)
 Sant Romà de Sau, entitat de població al municipi de Vilanova de Sau a la comarca d'Osona 
 Sant Romà Vell d'Useu, església parroquial romànica al poble d'Useu (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
 Sant Romà d'Useu, església al poble d'Useu (Baix Pallars, Pallars Sobirà) 
 Sant Romà de Vila, església romànica al lloc de Vila en la parròquia andorrana d'Encamp 
 Sant Romà dels Vilars, capella preromànica al lloc dels Vilars d'Engordany, a la parròquia andorrana d'Escaldes-Engordany
 Masia de Sant Romà, masia de Bellvei a la comarca del Baix Penedès